Вадим Якунин:
 Якунин, Вадим Николаевич (род. 1973) — российский историк.
 Якунин, Вадим Сергеевич (род. 1963) — российский предприниматель.